Tons peut faire référence à :

Lieux 

Rivière Tons,
Rivière Tamsa.

Voir aussi